Појам Компоље може се односити на:
 Компоље (Оточац), насељено место у саставу града Оточца, у Лици, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска
 Компоље (Добрепоље), насељено место у опшини Добрепоље, Република Словенија
 Компоље (Луковица), насеље у општини Луковица, Република Словенија
 Компоље (Севница), насеље у општини Севница, Република Словенија
 Компоље Кореничко, насељено место у општини Плитвичка Језера, у Лици, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска